Rąbież peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Rąbież, village du powiat de Ciechanów,
 Rąbież, village du powiat de Płońsk,
 Rąbież, village de la gmina de Korytnica,
 Rąbież, village de la gmina de Wierzbno.